Мюзар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мюзар, Альфред (фр. Alfred Musard; 1818—1881) — французский дирижёр и композитор, специалист по лёгкой музыке.
 Мюзар, Филипп (фр. Philippe Musard; 1792—1859) — французский дирижёр и композитор, сочинитель и исполнитель танцевальной музыки.